Граф Корк () — наследственный титул в системе Пэрства Ирландии.

История 
Титул графа Корка был создан в 1620 году для англо-ирландского политика Ричарда Бойля, 1-го барона Бойля (1566—1643). В 1616 году он получил титул лорда Бойля в баронстве Йол (графство Корк). Вместе с графским титулом он был удостоен титула виконта Дангарван в графстве Уотерфорд. Эти титулы являлись пэрством Ирландии. Известный как «великий граф», он родился в Кентербери (Англия), но в 1588 году переселился в Ирландию, где женился на богатой ирландской аристократке и приобрел поместья в графстве Корк. С 1631 по 1643 год — он занимал пост лорда-казначея Ирландии. Его третий сын достопочтенный сэр Роджер Бойль (1621—1679) получил в 1660 году титул графа Оррери. Один из сыновей 1-го графа Корка, Роберт Бойль (1627—1691), физик и натурфилософ, создатель закона Бойля-Мариотта.

В 1643 году после смерти 1-го графа Корка ему наследовал его второй сын Ричард Бойль, 2-й граф Корк (1612—1698). Его старший сын Чарльз, 3-й виконт Дангарван (1639—1694), скончался при жизни отца. В 1642 году после смерти своего младшего брата Льюиса Бойля (1619—1642) Ричард унаследовал титул 2-го виконта Бойля из Kinalmeaky. Он женился на Элизабет Клиффорд, 2-й баронессе Клиффорд, и в 1644 году получил титул барона Клиффорда из Лейнсоборо в графстве Йорк (пэрство Англии). Занимал должности лорда-казначея Ирландии (1660—1695) и лорда-лейтенанта Вест-Райдинг-оф-Йоркшира (1667, 1679—1688). В 1664 году для него был создан титул графа Бёрлингтона (пэрство Англии). Его единственный сын и наследник Чарльз Бойль в 1663 году получил титул виконта Дангарвана. Позднее он представлял Тамворт и Йоркшир в Палате общин Англии. В 1689 году Чарльз Бойль получил титул барона Клиффорда из Лейнсборо.

В 1698 году после смерти Ричарда Бойля, 2-го графа Корка, графский титул унаследовал его внук, Чарльз Бойль, 2-й граф Бёрлингтон (ок. 1674—1704), старший сын 3-го виконта Дангарвана. Он занимал посты лорда-казначея Ирландии (1699—1704) и лорда-лейтенанта Вест-Райдинг-оф-Йоркшира (1699—1704). Его преемником стал единственный сын, Ричард Бойль, 4-й граф Корк и 3-й граф Бёрлингтон (1694—1753). Известный как лорд Бёрлингтон, он был известным архитектором, который создал палладианские здания на севере Европы — его собственная вилла в Чизике и Египетский зал для ассамблей в Йорке. У него не было сыновей и после его смерти в 1753 году титулы барона Клиффорда из Лейнсборо и графа Бёрлингтога пресеклись. Его старшая дочь Шарлотта Элизабет Бойль (1731—1754), жена Уильяма Кавендиша, 4-го герцога Девонширского, унаследовал поместья Бёрлингтон и титул баронессы Клиффорд. Их третий сын Лорд Джордж Огастес Генри Кавендиш (1754—1834) получил в 1831 году титул графа Бёрлингтона.

В 1753 году после смерти Ричарда Бойля, 4-го графа Корка, ему наследовал троюродный брат Джон Бойль, 5-й граф Оррери (1707—1762), который стал 5-м графом Корк. Он происходил от Роджера Бойля, 1-го графа Оррери, третьего сына 1-го графа Корка, и получил в наследство титулы барона Брогхилла (пэрства Ирландии) и барона Бойля из Марстона (пэрство Соединённого королевства), заняв место в Палате лордов Великобритании. Джон Бойль, 5-й граф Корк, был писателем, другом Джонатана Свифта, Александра Поупа и Самюэла Джонсона. В 1762 году ему наследовал второй сын Гамильтон Бойль, 7-й граф Корк и 7-й граф Оррери (1729—1764). Он представлял Шарлевиль в Ирландской палате общин и Уорвик в Палате общин Великобритании. Он умер неженатым в возрасте 33 лет, ему наследовал сводный брат Эдмунд Бойль, 7-й граф Корк (1742—1798). Его титулы унаследовал второй сын Эдмунд Бойль, 8-й граф Корк и 8-й граф Оррери (1767—1856). Генерал британской армии, участник войн с революционной и наполеоновской Францией.

В 1856 году ему наследовал внук, Ричард Бойль, 9-й граф Корк (1829—1904), старший сын капитана Чарльза Бойля, виконта Дангарвана (1800—1834). Лорд Корк был либеральным политиком и занимал должность шталмейстера (1886, 1894—1895). Его старший сын, Чарльз Спенсер Бойль, 10-й граф Корк и Оррери (1861—1925), участвовал во Второй Англо-бурской войне (1899—1902). В 1925 году ему наследовал младший брат, Роберт Джон Бойль, 11-й граф Корк (1864—1934). Он также скончался бездетным, его сменил двоюродный брат, Уильям Генри Дадли Бойль, 12-й граф Корк (1873—1967). Он был сыном достопочтенного Джона Бойля, третьего сына 8-го графа Корка. Лорд Корк был адмиралом британского флота и, в частности, командовал объединенной экспедицией во время захвата Нарвика в 1940 году. Он был бездетным, ему наследовал племянник, Патрик Реджинальд Бойль, 13-й граф Корк (1910—1995). Он был старшим сыном майора достопочтенного Реджинальда Кортни Бойля. Он занимал посты вице-спикера Палата лордов и заместителя председателя комитетов в Палате лордов (1973—1978). Он умер бездетным, и ему наследовал его младший брат, Джон Уильям Бойль, 14-й граф Корк (1916—2003). Его преемником стал старший сын Джон Ричард Бойль, 15-й граф Корк (род. 1945).

Графы Корк (1620) 
 1620—1643: Ричард Бойль, 1-й граф Корк (13 октября 1566 — 15 сентября 1643), второй сын Роджера Бойля (ум. 1576)
 Роджер Бойль (1 августа 1606 — 10 октября 1615), старший сын предыдущего
 1643—1698: Ричард Бойль, 1-й граф Бёрлингтон и 2-й граф Корк (20 октября 1612 — 15 января 1698), второй сын 1-го графа Корка
 Чарльз Бойль, 3-й виконт Дангарван (12 декабря 1639 — 12 октября 1694), старший сын предыдущего
 1698—1704: Чарльз Бойль, 2-й граф Бёрлингтон и 3-й граф Корк (ок. 1674 — 9 февраля 1704), старший сын предыдущего, внук 2-го графа Корка
 1704—1753: Ричард Бойль, 3-й граф Бёрлингтон и 4-й граф Корк (25 апреля 1694 — 15 декабря 1753), единственный сын предыдущего
 1753—1762: Джон Бойл, 5-й граф Корк и 5-й граф Оррери (13 января 1707 — 16 ноября 1762), сын Чарльза Бойля, 4-го графа Оррери (1674—1731) и Леди Элизабет Сесил (1687—1778).
 Чарльз Бойль, виконт Дангарван (20 февраля 1729 — 16 сентября 1759), старший сын предыдущего от первого брака
 1762—1764: Гамильтон Бойль, 6-й граф Корк и 6-й граф Оррери (3 февраля 1729 — 17 января 1764), младший сын 5-го графа Корка от первого брака
 1764—1798: Эдмунд Бойль, 7-й граф Корк и 7-й граф Оррери (21 ноября 1742 — 6 октября 1798), единственный сын 5-го графа Корка от второго брака
 Джон Ричард Бойль, виконт Дангарван (27 мая 1765 — 8 марта 1768), старший сын предыдущего
 1798—1856: Эдмунд Бойль, 8-й граф Корк и 8-й граф Оррери (21 октября 1767 — 29 июня 1856), второй сын 7-го графа Корка
 Эдмунд Уильям Бойль, виконт Дангарван (2 октября 1798 — 1 января 1826), старший сын предыдущего
 Чарльз Бойль, виконт Дангарван (6 декабря 1800 — 25 августа 1834), второй сын 8-го графа Корка
 1856—1904: Ричард Эдмунд Сент-Лоуренс Бойл, 9-й граф Корк и 9-й граф Оррери (19 апреля 1829 — 22 июня 1904), старший сын предыдущего
 1904—1925: Чарльз Спенсер Каннинг Бойль, 10-й граф Корк и 10-й граф Оррери (24 ноября 1861 — 25 марта 1925), старший сын предыдущего
 1925—1934: Роберт Джон Ласеллес Бойль, 11-й граф Корк и 11-й граф Оррери (8 ноября 1864 — 13 октября 1934), младший сын 9-го графа Корка
 1934—1967: Уильям Генри Дадли Бойль, 12-й граф Корк и 12-й граф Оррери (30 ноября 1873 — 19 апреля 1967), старший сын полковника Джеральда Эдмунда Бойля (1840—1927)
 1967—1995: Патрик Реджинальд Куртене Бойль, 13-й граф Корк и 13-й граф Оррери (7 февраля 1910 — 8 августа 1995), старший сын майора Реджинальда Бойля (1877—1946)
 1995—2003: Джон Уильям Бойль, 14-й граф Корк и 14-й граф Оррери (12 мая 1916 — 14 ноября 2003), младший брат предыдущего
 2003 — настоящее время: Джон Ричард Бойль, 15-й граф Корк и 15-й граф Оррери (род. 3 ноября 1945), старший сын предыдущего
 Наследник: Хон (Рори) Джонатан Кортни Бойль, виконт Дангарван (род. 10 декабря 1978), единственный сын предыдущего.

См. также 
 Граф Оррери
 Граф Шеннон
 Виконт Шеннон
 Барон Карлтон
 Граф Бёрлингтон
 Виконт Блессингтон

Ссылки 
 Kidd, Charles, Williamson, David (editors). Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). New York: St Martin’s Press, 1990

 
Корк
Корк